Masanori Matsuyama (jap. , Matsuyama Masanori; * 1950) ist ein japanischer Amateurastronom und Asteroidenentdecker.

Er entdeckte von 1988 bis 1991 zusammen mit Kazurō Watanabe an der Sternwarte in Kushiro (IAU-Code 399) insgesamt 19 Asteroiden.

Der Asteroid (4844) Matsuyama wurde nach ihm benannt.

Er ist verheiratet mit Yūko Matsuyama (* 1950), nach der er den Asteroiden (5291) Yuuko benannte.

Quelle 
 Lutz D. Schmadel: Dictionary of Minor Planet Names. 5th ed. Springer, Berlin 2003, ISBN 3-540-00238-3 (engl.), Voransicht bei Google Book Search

Einzelnachweise 

Astronom (20. Jahrhundert)
Person als Namensgeber für einen Asteroiden
Japaner
Geboren 1950
Mann
Amateurastronom